est la formule brute de plusieurs isomères.

 vitamine A ou rétinol, numéro CAS , 
 ferruginol, numéro CAS